Johannes Jacobus Janssen is een naam die door meerdere mensen werd gedragen.

 Johannes Jacobus Janssen, burgemeester van Eindhoven in 1753 en 1754;
 Johannes Jacobus Janssen, burgemeester van Eindhoven van 1810 tot 1812;